

Anno 
 138 o 138 a.C.

Codici 
 138  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Village-Neuf, nel dipartimento francese dell'Alto Reno

Matematica 
 138 – numero